Junkers J 15 – niemiecki  z okresu międzywojennego
 Shenyang J-15 – chiński myśliwiec odrzutowy
 S/2003 J 15 – księżyc Jowisza